«Rock'n'Rolling Stones» — компіляційний альбом гурту «The Rolling Stones» випущений у 1972 році лейблом Decca.

Список композицій 

Сторона A
 «Route 66» (Bobby Troup)
 «The Under Assistant West Coast Promotion Man» (Nanker Phelge)
 «Come On» (Чак Беррі)
 «Talkin' About You» (Chuck Berry)
 «Bye Bye Johnny» (Chuck Berry)
 «Down the Road Apiece» (Don Raye)

Сторона B
 «I Just Want to Make Love to You» (Віллі Діксон)
 «Everybody Needs Somebody to Love» (Bert Russel, Соломон Берк, Jerry Wexler)
 «Oh Baby (We Got a Good Thing Goin')» (Barbara Lynn Ozen)
 «19th Nervous Breakdown» (Mick Jagger, Keith Richards)
 «Little Queenie» (live) (Chuck Berry)
 «Carol» (live) (Chuck Berry)

Альбоми The Rolling Stones
Музичні альбоми 1972
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Жовтень 1972
Рок-альбоми